Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling, afgekort ORT
 Pervyj kanal, van 1995 tot en met 2002 bekend als ORT (Obsjtsjestvennoje Rossiejskoje Televidenieje)

Zie ook 
 Bastiaan Ort
 Ortsgemeinde